Limone bezeichnet verschiedene Arten von Zitrusfrüchten:

 die Zitrone (Wortbedeutung von Limone), auch bezogen auf Citrus limon und Citrus limonum
 heute auch die Limette, auch bezogen auf Citrus aurantiifolia und Citrus latifolia

Außerdem bezeichnet Limone:

 einen Ort am Gardasee, siehe Limone sul Garda
 einen Ort im Piemont, siehe Limone Piemonte
 einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Herbasse

Siehe auch:

 Limonen – chemische Verbindung